Aididae är en familj av fjärilar. Aididae ingår i överfamiljen Zygaenoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aididae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Aididae